Das Dameneinzel der Australian Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Virginia Wade. Das Finale bestritten Margaret Court und Evonne Cawley, das Court in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1973